A 2007–2008-as Ligue 1 a bajnokság 70. szezonja volt, 2007. augusztusától 2008. május 17-ig tartott. A szezon végén a Lyon sorozatban hetedik alkalommal nyerte meg a bajnokságot, ami új rekordot jelentett.

Végeredmény

Góllövőlista

UNFP az év csapata 
A kiemelt játékosok már szerepeltek korábban is az álomcsapatban.

Források 
LFP

Francia labdarúgó-bajnokság
Francia 1